«Волга́рь» — российский футбольный клуб из города Астрахань. Основан в 1960 году. Участник Первой лиги. Является обладателем Кубка ФНЛ 2015 года.

История 
Футбольная команда в Астрахани начала формироваться с 1925 года, когда во всесоюзном ДСО работников пищевой промышленности была создана команда «Пищевик». Команда состояла в основном из работников Астраханского рыбокомбината имени А. Микояна. На всесоюзном уровне в первенствах СССР «Пищевик» дебютировал в 1946 году в Нижневолжской зоне третьей группы, занял 3-е место. Ранее, в 1938 году, команды обществ «Пищевик» и «Водник» приняли участие в Кубке СССР. В 1948 и 1949 годах «Пищевик» участвовал во второй группе первенства СССР, занимая последние 10-е и 11-е места в зональных турнирах. В 1957 году «Пищевик» стал вторым в 12-й зоне первенства РСФСР. В 1958 году в связи с 400-летием Астрахани по просьбе астраханского комитета физической культуры и ДСО «Труд» команда Астраханского рыбоконсервного холодильного комбината была включена в число участников первенства СССР. По причине вхождения ДСО «Пищевик» в состав ДСО «Труд» команда получила название «Труд». В 4-й зоне класса «Б» команда заняла последнее 16-е место. В декабре 1959 года обком КПСС Астраханской области принял решение о воссоздании команды мастеров на базе областного ДСО «Спартак».

«Волгарь» выступал в классе «Б» советского чемпионата (1958, 1960—1967), в классе «А», группа 2 (1968—1969), в классе «А», группа 1 (1970), в первой лиге (1971), во Второй лиге (1972—1990), во Второй низшей лиге (1991).

После развала СССР «Волгарь» начал со Второй лиги, однако не смог там закрепиться и вылетел в Третью лигу. В 1994 году клуб занял первое место во второй зоне Третьей лиги и перешёл во Вторую лигу, в которой играл с 1995 по 1998 год. В 1998 году клуб занял первое место в своей зоне и перешёл в Первый дивизион, в котором выступал с 1999 по 2003 год.

В сезоне-2001 году «Волгарь-Газпром» (приставка «Газпром» появилась в названии клуба с 1995 года) стал самой посещаемой командой Первого дивизиона (в среднем на домашних матчах присутствовало по 25 тыс. зрителей), занял 6 место (высшее, на тот момент, достижение в истории клуба). 2002 год довольно неожиданно оказался провальным (15-е место), а в 2003 году команда, заняв предпоследнее 21-е место, вылетела во Второй дивизион. Однако уже в следующем году «Волгарь-Газпром» занял второе место в зоне «Юг» Второго дивизиона и перешёл в Первый дивизион, в котором клуб выступал два следующих сезона. В 2005 году команда заняла 14-е место, а в 2006-м — 11-е, однако из-за проблем с лицензированием клуб был исключён из членов Ассоциации ПФЛ и в 2007 году под названием «Волгарь-Газпром-2» принимал участие в соревнованиях любительских команд Южного федерального округа (занял 5-е место).

В августе 2007 года команда «Волгарь-Газпром-2» завоевала Кубок МОА Черноземье, а в сентябре — и Кубок России среди любительских команд, и тем самым обеспечила себе выход во Второй дивизион профессионального футбола в сезоне 2008 года, где финишировала на первом месте в зоне «Юг». Таким образом, «Волгарь-Газпром-2» за год преодолел путь от турнира Любительской футбольной лиги до Первого дивизиона чемпионата России, в кратчайшие сроки восстановив свой статус.

Следующие три сезона ознаменовались громкими победами в Кубке России, когда на стадии 1/16 финала на своём поле были обыграны клубы Премьер-лиги: московское «Динамо» в 2009 году, «Рубин» (Казань) — в 2010-м и ЦСКА — в 2011-м. В 1/8 финала команда выбывала из борьбы, уступая соперникам в гостях. В Первом дивизионе (Первенстве ФНЛ) были добыты 12-е, 9-е и 14-е место.

10 февраля 2010 года клуб стал вновь называться «Волгарь-Газпром», а с сезона-2012/13 — «Волгарь».

Сезон-2012/13 сложился для команды неудачно: по его итогам «Волгарь» вылетел во Второй дивизион, заняв последнее 17-е место в ФНЛ. Вернуть место в подэлитном дивизионе удалось за один сезон, после победного результата в зоне «Юг». В первый после возвращения сезон «Волгарь» занял 7 место и стал обладателем Кубка ФНЛ. По итогам сезона 2015/16 команда показала лучший результат в истории клуба, заняв 4-е место. В стыковых матчах РФПЛ — ФНЛ с занявшим 13-е место в РФПЛ махачкалинским «Анжи» «Волгарь» дома проиграл 0:1, а в Махачкале — 0:2. Потеряв в межсезонье большое количество игроков, в сезоне-2016/17 команда вынуждена была бороться лишь за выживание, и заняла 12-е место. В конце осеннего отрезка сезона-2017/18 (который команда закончила на 8-м месте) в клубе сменилось руководство и появилась информация о существенном уменьшении бюджета клуба вследствие отказа финансировать клуб со стороны главного спонсора — «Газпрома» («Газпром добыча Астрахань»), в дальнейшем также было заявлено о смене вектора развития клуба и футбола в регионе с опорой на местных воспитанников, которые должны появляться в команде из создающейся при помощи «Газпрома» академии футбола. Несмотря на занятое «Волгарём» 10-е место, клуб не получил лицензию на выступление в Первенстве ФНЛ на сезон-2018/19, вследствие того, что не смог предоставить гарантий о достаточном объёме финансирования для выступления в Футбольной национальной лиге. 19 июня 2018 года комиссия РФС по лицензированию клубов выдала ФК «Волгарь» лицензию для участия в сезоне-2018/2019 среди команд клубов ПФЛ. 30 октября 2018 года появилась информация о возможном возобновление сотрудничества «Газпрома» и «Волгаря». 28 июня 2019 года генеральным спонсором «Волгаря» стала компания «Газпром переработка».

Статистика выступлений

Советский период

Российский период

Дублирующий состав 
В 1996, 1997, 2002—2003, 2005—2006 и 2008—2009 в Первенстве России среди КФК/ЛФК участвовала вторая команда (дублирующий состав) клуба. До 2007 года носила название «Волгарь-Газпром»-2, а в 2008 и 2009 годах — «Волгарь-Газпром»-д и «Волгарь-Газпром-2»-д.

В 2011 году ЛФК «Волгарь-Газпром» стал обладателем Кубка СКФО и в октябре-ноябре участвовал в Кубке России среди ЛФК, где занял 5-е место. В сезоне-2011/12 в Первенстве России среди ЛФК принимала участие молодёжная команда «Волгарь-Газпром»-М, она стала победителем соревнований в зоне ЮФО/СКФО, после чего была преобразована в клуб «Волгарь-Астрахань» и заявлена на участие во втором дивизионе.

В дальнейшем клуб «Волгарь-Астрахань» был преобразован обратно в молодёжную команду «Волгаря».

Руководство клуба 
По состоянию на 19.07.2022. Информация с официального сайта клуба
  Андрей Никитин — Руководитель ГАУ АО «ФК „Волгарь“»
  Денис Саблин — Заместитель руководителя ГАУ АО «ФК „Волгарь“»
  Олег Флегонтов — Спортивный директор
  Андрей Шарохин — Заместитель руководителя
  Владимир Аракелов — Заместитель директора по безопасности
  Андрей Анфиногентов — Пресс-атташе
  Александр Звезинцев — Начальник отделения спортивной подготовки
  Евгений Хомченко-Глуховский — Заместитель руководителя Академии «Волгарь»

Тренерский штаб 
  Андраник Бабаян — главный тренер
  Султан Тазабаев — старший тренер
  Наиль Магжанов — тренер
  Александр Малышев — тренер вратарей
  Олег Целовальников — начальник команды
  Беслан Афаунов — врач
  Алексей Елизаров — массажист
  Игорь Коваленко — администратор-видеооператор
  Юрий Гусаров — администратор

Основной состав 
По состоянию на 26 декабря 2022 года.

Известные игроки 
   Ринат Дасаев — вратарь, игрок сборной СССР. Воспитанник астраханского футбола.
   Василий Жупиков — защитник, игрок сборной СССР. Воспитанник астраханского футбола.
  Андрей Коваленко — вратарь. Ветеран команды, отыграл больше 15 лет в «Волгаре».
  Андрей Анисимов — полузащитник, воспитанник «Волгаря» и лучший бомбардир в истории «Волгаря».
  Александр Кротов — нападающий, лучший бомбардир за всю историю астраханского футбола.

Рекордсмены клуба 

Рекордсмены «Волгаря» по числу проведённых игр

По числу забитых голов:
 Анисимов, Андрей Викторович — 110
 Кротов, Александр Вячеславович — 102
 Геннадий Капков — 90
 Вячеслав Литвинов — 82

Индивидуальные достижения

Следующие футболисты становились лучшими молодыми игроками ФНЛ, являясь игроками «Волгаря»:
  Темури Букия — 2015
Следующие футболисты становились игроками открытия ФНЛ, являясь игроками «Волгаря»:
  Темури Букия — 2015
Следующие футболисты становились лучшими игроками ПФЛ, являясь игроками «Волгаря»:
  Сергей Веркашанский — 2014

Следующие тренеры становились тренерами года ПФЛ, являясь наставниками «Волгаря»::
  Юрий Газзаев — 2014

Главные тренеры 
Список главных тренеров с 1951 года.

  Орлов Виктор Павлович (1951)
  Алексей Лобиков (1957)
  Николай Евсеев (1958)
  Брагин Алексей Петрович (1960)
  Козырский Владимир Иванович (1961—1962)
  Алексей Лапшин (1963)
  Юрий Белоусов (1964—1971)
  Сонцев Юрий Павлович (1973)
  Иван Ларин (1973—1974)
  Фёдор Новиков (1975—1976)
  Шляк Леонид Юдович (1977—1978)
  Юрий Белоусов (1979—1982)
  Виктор Шустиков (1983)
  Ерофеев Владимир Иванович (1984—1985)
  Василий Васильев (1985)
  Александр Бибичев (1985—1986)
  Данилов Александр Пантелеевич (1987)
  Ерофеев Владимир Иванович (1988—1990)
  Владимир Юлыгин (1990—1992)
  Ерофеев Владимир Иванович (1993—1996)
  Энвер Юлгушов (1997—1999)
  Корней Шперлинг (1999—2002)
  Башкин Борис Константинович (2002, )
  Валерий Овчинников (2002—2003)
  Николай Козин (2003, )
  Александр Аверьянов (2003)
  Александр Кротов (2003, )
  Хазрет Дышеков (2003—2006)
  Белов Олег Александрович (2007)
  Калин Степанян (2007)
  Александр Кротов (2007)
  Александр Скрынников (2008—2009)
  Александр Игнатенко (2009)
  Сергей Булатов (2009—2010)
  Лев Иванов (2009—2011)
  Александр Кротов (2011)
  Хазрет Дышеков (2011—2012)
  Юрий Газзаев (2012—2018)
  Андраник Бабаян (2018)
  Виталий Панов (2018—2021)
  Андраник Бабаян (с 2021)

См. также 
 Астрахань (футбольный клуб)
 Астратекс (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 «Волгарь» (Астрахань, СССР) на сайте Wildstat.ru
 «Волгарь» (Астрахань, Россия) на сайте Wildstat.ru
 

Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
ФК «Волгарь»
Спортивные клубы Астрахани